Будова і технічне обслуговування пасажирських вагонів () — довідник залізничника.

Надано відомості про конструкцію сучасних пасажирських вагонів, методи виявлення та усунення пошкоджень пасажирських вагонів у поїздах та під час поточного типу ремонту. Наведено порядок підготовки пасажирських складів для рейсу, їх огляд з ремонтом при різних видах технічного обслуговування. Розглянута конструкція з несправністю колісних пар, буксового вузла, візків, приводів підвагонного генератору, що найбільше впливає на безпеку руху. А також, внутрішнього обладнання, систем кондиціонування повітря, санітарно-технічного обладнання, що забезпечує сприятливі умови пасажирам на шляху прямування. Приділена увага описові виявлення прихованих несправностей вагонів і шляхів усунення цих несправностей, вказані перспективи вдосконалення конструкції і підвищення комфортабельності пасажирських вагонів для вчених конструкторських бюро.

Див. також 
 Будова і ремонт вагонів

Джерела 
 Быков Б. // «Устройство и техническое обслуживание пассажирских вагонов», изд. «Трансинфо», «Государственное транспортное железнодорожное издательство», 2006 г., 344 с. — ISBN 5-94069-009-2

Посилання 

 читать «БЫКОВ Б. В. УСТРОЙСТВО И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПАССАЖИРСКИХ ВАГОНОВ» на «ussrbook.ru» 
 читать «БЫКОВ Б. В. УСТРОЙСТВО И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПАССАЖИРСКИХ ВАГОНОВ» на «samadur.ru» 
 «Устройство и техническое обслуживание пассажирских вагонов» на «urss.ru»  
 «Устройство и техническое обслуживание пассажирских вагонов» на «ozon.ru»  
 «Устройство и техническое обслуживание пассажирских вагонов» на «my-shop.ru»  
 читать «Устройство и техническое обслуживание пассажирских вагонов» на «rushares.org» 
 читать «Устройство и техническое обслуживание пассажирских вагонов» на «thetoptube.com» 

Залізничні книги